Velika nagrada Italije 1996 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 8. septembraa 1996.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| 1:17:43,632
| 3
| 10
|-
! 2
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 53
| + 18,265 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 1:06,635
| 4
| 4
|-
! 4
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 53
| + 1:25,217
| 9
| 3
|-
! 5
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 53
| + 1:25,475
| 10
| 2
|-
! 6
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 52
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 52
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 8
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 51
| Motor
| 12
|  
|-
! 10
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 51
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 36
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 23
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 12
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 9
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 7
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 5
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  Giovanni Lavaggi
| Minardi-Ford
| 5
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 4
| Hidravlika
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 2
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1
| Zavrten
| 5
|  
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Damon Hill 1:24,204
 Najhitrejši krog: Michael Schumacher 1:26,110

Formula 1 sezona 1996
1996